Серге́й Алексе́евич Семёнов:
 Семёнов, Сергей Алексеевич (1951—2001) — советский хоккеист с мячом.
 Семёнов, Сергей Алексеевич (1958—2006) — советский хоккеист с мячом.
 Семёнов, Сергей Алексеевич (род. 1962) — российский дипломат.